Det finns flera personer som heter Anders Öhman:

Anders Öhman (professor), professor i litteraturvetenskap
Anders Öhman (journalist)
Anders R. Öhman, advokat, preses i Musikaliska Akademien
Anders "Linus" Öhman, bowlingspelare